Coroiești se poate referi la:
 Localități din România:
 :
 Coroiești, Vaslui
 Coroiești (Bogdănița), Vaslui, o localitate în județul Vaslui, Moldova
 :
 Coroiești, Alba
 Coroiești, sau: Jiu-Coroiești (), Hunedoara
 Râu
 Râul Coroiești, un curs de apă, afluent al râului Pereschiv, Moldova

Vezi și 
 Coroieni
 Corod (dezambiguizare)
 Coroi
 Coroisânmartin

Toponime românești